«Кровавая вечеринка 2» () — американский слэшер 1987 года режиссёра Деборы Брок. Фильм также известен под названиями «Резня на девичнике 2» и «Резня на ночном девичнике 2». Премьера фильма состоялась 30 октября 1987 года.

Сюжет 
Девушку Кортни, которая выжила после событий первой части, теперь мучают кошмары. В её кошмарах она видит свою сестру в психиатрической лечебнице и маньяка в кожаной одежде, с гитарой, где вместо грифа сверло. Однажды Кортни отправляется вместе с подругами и парнями в пустой жилой дом, который отец купил одной из подруг. Однако Кортни постоянно что-то мерещится, но её друзья ничего не обнаруживают. Наконец одно из таких видений в виде маньяка с гитарой, где сверло вместо грифа, оказывается реальным и начинает убивать отдыхающих.

В ролях 
 Кристал Бернард — Кортни
 Атанас Илич — маньяк с гитарой
 Дженнифер Родс — Миссис Бейтс

Образ убийцы 
Убийца-маньяк в фильме имеет свои характерные особенности и специфический образ. Ввиду того, что фильм имеет некоторые комедийные элементы, убийца, в ходе совершения преступных действий, начинает играть на своей электрогитаре, которая всегда при нём, танцевать под рок-н-ролльные мелодии и т. д. Кроме того гитара убийцы имеет свою особенность — вместо грифа у неё сверло, которое убийца пытается применять для лишения жизни людей. Также убийца использует цитаты из песен известных рок-н-ролльных музыкальных коллективов — «I Can Get No Satisfaction» из песни «Удовлетворение» группы «Rolling Stones», «Come on Baby, Light my Fire» из песни «Зажги мой огонь» группы «Doors».

Литература

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы-слэшеры
Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы о серийных убийцах
Комедийные фильмы ужасов
Молодёжные фильмы
Фильмы 1987 года, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом
Фильмы Деборы Брок